Acharagma roseana es una especie de cactus de la familia Cactaceae. Es endémica de México en la Sierra de Arteaga en Coahuila de Zaragoza.

Descripción
Es una planta suculenta carnosa que suele crecer solitaria, pero a veces, ramificada en la base y, a continuación forma grupos pequeños. El cuerpo es esférico a cilíndrico y es de color verde brillante con 4-6 cm de alto y 1,5 a 5 centímetros de diámetro. Las areolas están en filas y tienen hasta 0,3 centímetros de largo. Las 4 a 6  espinas centrales son de color amarillo de 1 a 2 cm de largo. Las 15 a 30 espinas radiales son de color amarillento a marrón y de 0,8 a 1,5 centímetros. Las flores son de color rosa, rojizo oscuro o de color crema en la franja central,  de 1,5 a 2 cm de largo y de diámetro.

Distribución
Acharagma roseanum se encuentra en los estados mexicanos de Coahuila, en Nuevo León y San Luis Potosí.

Taxonomía
Acharagma roseana fue descrita por (Boed.) E.F.Anderson  y publicado en Cact. Succ. J. (Los Angeles) 71(6): 323. 1999 
Etimología
Acharagma: nombre genérico que deriva de las palabras griegas: a = "sin" y charagma "surco", donde señala la falta de ranura en las verrugas. Esta es una característica en donde difiere del género estrechamente relacionado Escobaria.

El epíteto específico roseana rinde homenaje al botánico americano Joseph Nelson Rose.
Sinonimia

Acharagma roseanumAcharagma roseanum galeanense
Acharagma roseanum roseanumEchinocactus roseanusNeolloydia roseanaThelocactus roseanusEscobaria roseanaCoryphantha roseanaGymnocactus roseanus''

Referencias

Enlaces externos
 
 
 http://cactiguide.com/cactus/?genus=Acharagma&species=roseana
 EncicloVida tiene una ficha sobre Acharagama roseana 

roseana
Flora de México
Plantas descritas en 1999
Plantas descritas por Boedeker
Plantas descritas por E.F.Anderson